Une semaine de vacances peut désigner :

 Une semaine de vacances, film de Bertrand Tavernier sorti en 1980 ;
 Une semaine de vacances, bande originale du film de Bertrand Tavernier, par Pierre Papadiamandis et Eddy Mitchell ;
 Une semaine de vacances, roman de Christine Angot paru en 2012.